Фракция сторонников провозглашения (Фракция сторонников прокламации) () — парламентская группа в индонезийском Совете народных представителей, образованная после парламентских выборов 1955 года. Она была разнородной по своему составу, но все партии, входящие во фракцию, поддерживали Машуми и Социалистическую партию Индонезии.

Во фракцию входили:
 Лига защитников независимости Индонезии
 Партия труда
 Крестьянский народный союз
 Партия народа свободной Индонезии

Примечания 

Политические партии Индонезии